Caryonosuchus is een geslacht van uitgestorven sphagesauride Notosuchia bekend uit het Laat-Krijt van de staat São Paulo, in het zuidoosten van Brazilië.

Ontdekking 
Caryonosuchus is alleen bekend van het holotype-exemplaar DGM 1411-R, een bijna volledig voorste deel van de schedel en onderkaak dat zich bevindt in het Earth Science Museum van de Departamento Nacional da Produção Mineral. Een afgietsel is gehuisvest in de Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Het werd gevonden in de buurt van Presidente Prudente City in het zuidwesten van de staat São Paulo. Het werd verzameld uit de Adamantina-formatie van het Bauru-bekken, die dateert uit het Campanien en Maastrichtien van het Laat-Krijt. DGM 1411-R werd kort vermeld vóór de beschrijving van Caryonosuchus. Kellner & Campos (1999) hadden het voorlopig toegewezen aan een Sphagesaurus sp., maar nieuw beschreven craniale sphagesauride resten suggereerden dat de typesoort van de Sphagesaurus, Sphagesaurus huenei, een nomen dubium is. Zo kwam men ertoe DGM 1411-R als een nieuw geslacht en soort te benoemen.

Etymologie 
Caryonosuchus werd benoemd door Alexander W. A. Kellner, Diógenes de Almeida Campos, Douglas Riff en Marco Brandalise de Andrade in 2011. De typesoort is Caryonosuchus pricei. De geslachtsnaam is afgeleid van het Griekse káryon wat 'zaadje' betekent en souchos wat 'krokodil' betekent. De soortaanduiding eert Llewellyn Ivor Price, een paleontoloog die het geslacht Sphagesaurus beschreef en benoemde en het holotype van Caryonosuchus beschreef in een ongepubliceerd manuscript.

Beschrijving 
Caryonosuchus wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van kenmerken, waaronder drie autapomorfieën (unieke afgeleide kenmerken) zoals een rostrum met hoornachtige knobbeltjes op het bovenkaaksbeen en op de premaxilla, waarnaar de geslachtsnaam verwijst. Caryonosuchus heeft ook autapomorfe ruwe versieringen met groeven en benige richels op het rostrum.

Fylogenie
DGM 1411-R bleek een geavanceerde sphagesauride te zijn in een fylogenetische analyse gepubliceerd door de Andrade et alii (2011).

Het volgende cladogram toont de positie van Caryonosuchus onder andere sphagesauriden in de zin van deze studie:

Uitgestorven Crocodylomorpha